Diese Liste gibt eine Übersicht über Windkraftanlagentypen zur Erzeugung elektrischer Energie, deren Rotordurchmesser mehr als zehn Meter beträgt und von denen mindestens ein Exemplar in Europa errichtet wurde.

Standard-Design (drei Rotorblätter, horizontale Achse)

Andere Bauformen

Zwei Rotorblätter, horizontale Achse

Ein Rotorblatt, horizontale Achse

Siehe auch 

 Liste von Windkraftanlagenherstellern
 Windenergie

Einzelnachweise 

!Europaische
Europaische Typen
!Windkraftanlagentypen